Абзановский сельсовет:
 Абзановский сельсовет — в составе Архангельского района Башкортостана.
 Абзановский сельсовет — в составе Зианчуринского района Башкортостана.